Poqomam es un término derivado de las etnias de Centroamérica:

 Poqomam, es una etnia de origen guatemalteco.
 Idioma pocomam, es la lengua de la etnia poqomam.